Nyquist puede hacer referencia a:
Harry Nyquist, un físico de nacionalidad estadounidense que contribuyó enormemente a la teoría de la información.
Christian Nyquist, un instrumentista estadounidense.
Jeffrey Nyquist, escritor
Ruido de Johnson-Nyquist
Criterio de estabilidad de Nyquist
Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon
Frecuencia de Nyquist
Nyquist, un lenguaje de programación de composición y síntesis musical.
 Mikael Nyqvist, autor sueco.